Agraffe (von frz. agrafe ‚Haken‘) steht für:
 
 Agraffe (Ornament), Ornament in der Architektur
 eine hakenartige Schließe an Kleidungsstücken oder Schnürschuhen, siehe Haftel
 als Schmuckschließe, siehe auch Fibel (Schließe)#Agraffe
 in der Medizin ein zangenförmiges chirurgisches Instrument zum Zusammenhalten der Wundränder, siehe Klammer (Chirurgie)
 Agraffe (Klavier), hakenartige Vorrichtung aus Messing, die die Klaviersaite in ihrer Position hält 
 ein an beiden Enden angespitzter, u-förmiger Drahtstift in der handwerklichen Befestigungs- und Bürotechnik, siehe Krampe (Verbindungselement)
 ein Drahtgestell zum Halten des Korkens bei Schaumweinen, siehe Sekt#Sektkorken
 eine Schlaufe zur Befestigung einer Kokarde an einer Kopfbedeckung